La Danse, peinture de William Bouguereau ;
 La Danse I, peinture d'Henri Matisse ;
 La Danse II, peinture d'Henri Matisse ;
 La Danse de Paris, peinture d'Henri Matisse ;
 La Danse de Merion, peinture d'Henri Matisse ;
 La Danse, sculpture de Jean-Baptiste Carpeaux
 La Danse, sculpture de Shelomo Selinger ;
 La Danse, sculpture de Jules Herbays (1866-1940).

Voir aussi
 Danse